Новые Кубиязы — исключённая из учётных данных в 1986 году деревня Кигазинского сельсовета Аскинского района. Ликвидирована согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов».

В 1952 году — деревня Ново-Кубиязы того же с/с, в 12 км от центра сельсовета — с. Кигазы и в 51 км от станции Щучье Озеро.

См. также 
 Новый Кубияз

Литература 
Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C. 25.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района